est un mot italien signifiant coupe. Il est utilisé entre autres pour désigner des compétitions sportives, dont la Coppa Italia.

Il peut faire aussi référence à :

 La coppa, une spécialité charcutière d'origine italienne, se retrouvant aussi en Corse et en Suisse ;
 La coppa de Corse, une charcuterie corse protégée par une AOP.

Noms propres 
 Coppa, torrent de la province de Pavie (Italie), affluent du Pô.
 Elpidio Coppa (1914-1978), footballeur italien.

Voir aussi 
 COPPA, une association loi de 1901 en France qui signifie « COmité pour la Préservation du Patrimoine Africain » et dont l'objet est principalement l'aide à la préservation de documents historiques pour l'Afrique.
 L'acronyme COPPA, désignant le , une loi américaine pour protéger la vie privée des mineurs de moins de .